Allgayer ist der Name von:
 Allgayer (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Allgayer ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Allgayer (* 1978), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Franz Xaver Allgayer (1810–1885), deutscher Pfarrer und Pädagoge
 Heike Allgayer (* 1969), deutsche Medizinerin
 Klaus Allgayer (* 1978), deutscher Skispringer
 Lilo Allgayer (1915–2009), deutsche Fechterin
 Peter Allgayer (* 1972), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Robert Allgayer (1947–2020), französischer Ichthyologe
 Urbano José Allgayer (1924–2019), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Passo Fundo

Siehe auch:
 Allgaier
 Allgeier